Натуральне число 1141
 1141 рік до нашої ери
 1141 рік нашої ери